Minho Campus Party — realizada em Portugal na região do Minho.
 Campus Party Portugal — sucessora da Minho Campus Party.
 Campus Party Valência — realizada em Valência, Espanha.
 Campus Party Brasil — realizada nas cidades de São Paulo e Recife, Brasil.

Desambiguação

ca:Campus party